Indianapolis 500 1959 (oryg. Indianapolis International Sweepstakes) – 2. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1959, która odbyła się 30 maja 1959 po raz 10. na torze Indianapolis Motor Speedway.

43. Indianapolis 500, 10. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Liczone było tylko 5 najlepszych wyścigów danego kierowcy. W nawiasach podano wszystkie zebrane punkty, nie uwzględniając zasady najlepszych wyścigów.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Konstruktorzy 
Wyścig Indianapolis 500 nie liczył się do klasyfikacji konstruktorów.

Przypisy 

1959 w Formule 1
1959
1959 w Stanach Zjednoczonych